Dreiborn ist

der Name eines Stadtteils von Schleiden mit gleichnamiger Wasserburg; siehe Dreiborn (Schleiden)
der Name eines Ortsteils der luxemburgischen Gemeinde Wormeldange
der deutsche Name von Studnice, Ortsteil von Jívka, Tschechien; siehe Studnice (Jívka)